Ungarische Bibliothek bezeichnet:

 die Hallenser Ungarische Bibliothek, siehe Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt#Bestände
 Ungarische Bibliothek (Schriftenreihe)
 Széchényi-Nationalbibliothek, die Ungarische Nationalbibliothek